Typ 152 oder Type 152 steht für:

 Typ 152, deutsches Passagierstrahlflugzeug, siehe 152 (Flugzeug)
 Bristol Type 152 Beaufort, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company, siehe Bristol Beaufort

Abkürzung